Анергия:

 Анергия (в термодинамике) — Та часть внутренней энергии, которая не может быть преобразована в эксергию.
 Анергия (в медицине) — 1)  полное отсутствие реакций организма на любые раздражители; 2) снижение или утрата способности к активной деятельности (психической, двигательной, речевой); 3) отсутствие сопротивляемости организма болезнетворным влияниям среды.